Хилс енд Дејлс има више значења:
 Хилс енд Дејлс (Кентаки)
 Хилс енд Дејлс (Охајо)